Buhi (Camarines Sur), municipalité des Philippines
, lac des Philippines